{{Соревнование по кёрлингу
|название           = Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин
|ориг_название      = Campionati Senior - Serie A maschile - Anno Sportivo 2017-2018
|год                = 2018
|года               = 
|изображение        = 
|подпись            = 
|размер             = 150px
|город              = 
|арена              = 
|дата               = 28 октября 2017 — 11 марта 2018
|посещаемость       = 
|победитель         = Trentino Cembra (Амос Мозанер)
|победители         = 
|титул              = 
|победитель мужчины = 
|титулМ             = 
|кёрлинг клуб       = 
|скип               = Амос Мозанер
|четвертый          = 
|третий             = Себастьяно Арман
|второй             = Андреа Пильцер
|первый             = Даниэле Феррацца
|запасной           = 
|тренер             = 
|мужской            = 
|женский            = 
|финалист           = Celtic Fireblock (Valter Bruno)
|победитель женщины = 
|титулЖ             = 
|кёрлинг клуб2      = 
|скип2              = 
|четвертый2         = 
|третий2            = 
|второй2            = 
|первый2            = 
|запасной2          =
|тренер2            = 
|финалист2          = 
|3е место           = Sporting Club Pinerolo (Жоэль Реторна)
|пред               = 
|след               = 
}}42-й Чемпионат Италии по кёрлингу среди мужчин 2018 проводился с 28 октября 2017 по 11 марта 2018 в два этапа: групповой этап с 28 октября 2017 по 21 февраля 2018 и этап плей-офф с 10 по 11 марта 2018.

В чемпионате принимало участие 8 команд.

Победителями чемпионата стала команда «Trentino Cembra» (скип Амос Мозанер), победившая в финале команду «Celtic Fireblock» (скип Valter Bruno). Бронзовые медали завоевала команда «Sporting Club Pinerolo» (скип Жоэль Реторна).

Одновременно и там же проходил Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2018.

 Формат соревнований 
На первом, групповом этапе команды играют между собой по круговой системе в два круга. При равенстве количества побед у двух команд они ранжируются между собой по результату личной встречи, при равенстве количества побед у трёх или более команд — по результатам суммы тестовых бросков в дом (, в сантиметрах; чем меньше величина, тем выше место команды). Четыре лучшие команды выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Бронзовые медали разыгрывают проигравшие в полуфинале и в плей-офф-2.

 Составы команд 

(скипы''' выделены полужирным шрифтом)

Групповой этап 

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейк за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейк 
9 марта, 20:00

Плей-офф 

Четвертьфиналы

«1-я команда против 2-й». 10 марта, 11:00

«3-я команда против 4-й». 10 марта, 15:30

Полуфинал. 10 марта, 20:30

Матч за 3-е место. 11 марта, 10:00

Финал. 11 марта, 14:00

Итоговая классификация

Примечания

См. также 
 Чемпионат Италии по кёрлингу среди женщин 2018

2017 год в кёрлинге
Спорт в Италии в 2017 году
Спорт в Италии в 2018 году
Чемпионаты Италии по кёрлингу среди мужчин